Фо́герті () — англіфікована форма ірландського прізвища з гельськими коренями. Має походження від  у значенні «висланий», «засланий».

Відомі норсії:
  Вера Айві Мей Фогерті (;1898—1996) — справжнє ім'я британської письменниці Вери Чепмен.
 Джон Фогерті (; 1945) — американський музикант, гітарист, автор та виконавець пісень, брат Тома Фогерті.
 Том Фоґерті (; 1941—1990) — американський музикант, один з учасників гурту «Creedence Clearwater Revival» брат Джона Фогерті

Примітки